10-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди женщин прошёл с 22 по 24 мая 2009 года в Шане (Лихтенштейн) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории выиграла сборная Кипра.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 16 по 18 мая 2008 года на Мальте и Фарерских островах. Участники — Ирландия, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Фарерские острова, Шотландия.

Группа А 
16—18 мая 2008. Бормла (Мальта).

 16 мая: Кипр — Исландия 3:0 (25:16, 25:19, 25:17); Сан-Марино — Мальта 3:0 (25:11, 25:19, 25:16).
 17 мая: Кипр — Сан-Марино 3:0 (25:18, 25:17, 25:14); Мальта — Исландия 3:1 (25:20, 21:25, 25:23, 25:17).
 18 мая: Сан-Марино — Исландия 3:0 (25:15, 25:18, 25:21); Кипр — Мальта 3:0 (25:21, 25:19, 25:21).

Группа В 
16—18 мая 2008. Торсхавн (Фарерские острова).

 16 мая: Люксембург — Шотландия 3:2 (25:21, 19:25, 16:25, 25:22, 15:8); Лихтенштейн — Ирландия 3:0 (25:15, 25:17, 25:23); Фарерские острова — Шотландия 3:1 (21:25, 25:19, 25:20, 25:15).
 17 мая: Фарерские острова — Ирландия 3:1 (25:21, 25:12, 28:30, 25:11); Люксембург — Лихтенштейн 3:0 (26:24, 25:23, 25:22); Шотландия — Ирландия 3:1 (25:18, 25:22, 21:25, 25:13); Лихтенштейн — Фарерские острова 3:0 (25:22, 27:25, 25:22).
 18 мая: Люксембург — Ирландия 3:1 (25:12, 25:20, 23:25, 25:18); Шотландия — Лихтенштейн 3:1 (19:25, 25:17, 25:21, 25:16); Люксембург — Фарерские острова 3:0 (25:19, 25:12, 25:21).

По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили по две лучшие команды из групп —  Кипр,  Сан-Марино,  Люксембург и  Лихтенштейн.

Финальный этап 
22—24 мая 2009. Шан (Лихтенштейн).

 22 мая: Лихтенштейн — Люксембург 3:1 (24:26, 25:18, 28:26, 25:22); Сан-Марино — Кипр 3:2 (21:25, 25:20, 21:25, 25:23, 16:14).
 23 мая: Кипр — Лихтенштейн 3:0 (25:16, 25:17, 25:20); Люксембург — Сан-Марино 3:2 (17:25, 26:24, 21:25, 25:22, 15:13).
 24 мая: Кипр — Люксембург 3:1 (22:25, 25:12, 25:20, 25:15); Сан-Марино — Лихтенштейн 3:1 (19:25, 25:19, 25:22, 25:23).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Кипр : Панайота Аристиду, Андреа Хараламбус, Нина Чуда, Элизабет Крэни, Афродити Фаута, Элени Майкл, Ивана Миланович, Оксана Павлу, Татьяна Тимохова-Сиску, София Цангариду, Эмануэла Василиу, Хризо Вуваку. Главный тренер — Николаос Иоанну. 

  Сан-Марино : Кристина Баччокки, Вероника Бардуччи, Мартина Болонья, Мартина Мацца, Мария Камила Монтирони, Джулия Муччоли, Кьяра Паренти, Элиза Паренти, Элиза Вануччи, Алессандра Дзаннони. Главный тренер — Луиджи Моролли. 

  Люксембург : Клод Бишель, Натали Браас, Мишель Бройер, Изабель Фриш, Патриция Генглер, Бетти Хоффман, Анн-Мари Лебон, Патриция Носен, Вероник Стеффен, Мартине Вебер, Жюли Цорн. Главный тренер — Андрей Горбачёв.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов на сайте ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2008 год в волейболе
2009 год в волейболе